Рог — хутор в Советском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации. Находился в составе муниципального образования города Зеленокумска (упразднено ).

География 
Расстояние до краевого центра: 171 км. Расстояние до районного центра: 10 км.

История 
На 1 марта 1966 года находился в подчинении Зеленокумского горсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 69 %.

Кладбище 
В 100 м западнее хутора расположено общественное открытое кладбище площадью 8092 м².

Люди, связанные с хутором 
 Василий Егорович Стукалов (р. 1926, хутор Рог — 1990) — Герой Советского Союза

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)